Farias Brito puede referirse:

 Farias Brito, filósofo brasileño.
 Farias Brito, ciudad del Estado de Ceará, Brasil.
 Faculdade Farias Brito (FFB), facultad localizada en Fortaleza (CE).